Rimensberger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Friedrich Rimensberger (1894–1962), Schweizer Gewerkschaftsfunktionär, Redaktor, Sozialattaché und Legationsrat
 Georg Rimensberger (1928–1998), Schweizer Künstler